«Нива» — советский, затем казахстанский русскоязычный литературно-художественный и общественно-политический ежемесячный журнал, выходящий в городе Астане. Издается в Казахстане с апреля 1991 года. Широко известен и за пределами Казахстана. Главный редактор и основатель журнала, поэт В. Р. Гундарев (1944—2014).

История 
Первый номер вышел в свет 17 апреля 1991 года. Формат журнала был заимствован у «Юности», периодичность — раз в два месяца.

Награды 
 В 2003 году в Нью-Йорке журнал «Нива» получил международный приз за качество в категории «Золото».
 В 2004 году в Лондоне журнал «Нива» был удостоен «Короны качества» в категории «Платина».
 В сентябре 2006 года в Париже журналу была вручена высшая награда Business Initiative Directions (Дирекции деловых инициатив) — «Звезда качества» в категории «Бриллиант».
 В апреле 2007 года журнал получил общенациональную журналистскую премию Республики Казахстан «Алтын Жулдыз» (Золотая Звезда) в номинации «Лучший журнал».

См. также 
 Русская литература Казахстана

Примечания

Ссылки 
 Сайт журнала 

Литературные журналы Казахстана
Журналы русского зарубежья
Русские в Казахстане